Джарава (Doori, Dugarwa, Duguranchi, Dugurawa, Dukuri) — наиболее крупный по числу носителей язык , распространённый в восточной части Нигерии. Представляет собой диалектный кластер, включающий диалекты бадара-гудури, гар-дугури, северо-восточный гудури, юго-западный гудури, жар (Zhár (Bankal),  (Zugur (Duguri), гвак (Gwak (Gingwak), нданши (Ndaŋshi), доори (Dòòrì), мбат (Mbat (Bada), муун (Mùùn), кантана (Kantana), дамул (Dàmùl). Часть из этих диалектов ряд исследователей считает самостоятельными языками. Значительное число представителей младшего поколения народа джарава говорит на языке хауса, отчасти также используется язык фульфульде.

03.02.2012 данный язык был упразднён и разделён на языки Банкал и Гвак. Носители языков гвак, банкал, дугури, мбат и кантана считают себя одним народом джарава, происходящим от одних и тех же предков и говорящим на общем языке джаров. Это означает, что в некоторой степени язык джаров - джаравайский язык, язык, объединяющий языки Джарава, Дугури и Бада.

Существующей литературы по JAR (языку Джарава, как он определялся до 2012 года) не существует.

(Данные взяты с Глоттолога)

На сайте кодовых идентификаторов указано, что макроязык Джарава был разделён на следующие диалекты: Банкал (Bankal [jjr]), Гвак (Gwak [jgk]), Кантана (Kantana [jkt]), Дугури (Duguri [dbm]) и Бада (Bada [bau]).

При этом, в Глоттологе информация об идентификации себя как носителей языка Джарава указана только для языков Банкал и Гвак.

В данной статье рассматривается язык, определяемый самими носителями, то есть "Джаравайский" (Jarawaic) (объединения языков Банкал, Дугури, Гвак и Бада).

Генеалогическая и ареальная информация

Генеалогическая информация 
Язык Джарава находится в конце следующей ветки:

Нигер-Конго, Атлантик-Конго, Вольта-Конго, Бэнуа-Конго, Бантоидные, Южные Бантоидные, языки Банту, Мбам-Бубе-Джараван, Джараван, Нигерийский Джараван, Джаравайские

и подразделяется на 4 крупных языка: Бада, Дугури, Банкал и Гвак:

 Джаравайские
 Бада (Нигерия)
 Галамкия
 Мбат (Нигерия)
 Дугури
 Бадарийский Дугури (Badara Duguri)
 Гар Дугури (Gar Duguri)
 Северовосточный Дугури (Northeast Duguri)
 Юго-восточный Дугури (Southwest Duguri)
 *Джарава (Нигерия)
 Банкал
 Бобар
 Гвак
 Канам
 Лигри

Месторасположение языка 
Восточная Нигерия, Баучи.

Язык Банкал: Bauchi State: Dass LGA: Dott, Bajar, Lir; Bauchi LGA: Nyamrat, Luda, Din, Zungur; Tafawa

Balewa LGA: Bagel; Toro LGA: Kufai, Luchi

Язык Дугури: Bauchi state: Alkaleri and Bauchi LGAs; Plateau state: Kanam LGA.

Язык Гвак: Bauchi state: Dass and Tafawa-Balewa LGAs, Bar, Buyital, Dulem, Garam, Gital, Kardam, Kumgas, and Michiyan Kuka.

Язык Бада: Bauchi state: Bauchi LGA; Gombe state: Alkakeri LGA; Plateau state: Kanam LGA.

Социолингвистическая информация:

Число носителей 
Язык Дугури: 65,000 (2008 M. Rueck)

Язык Банкал: 75,000 (2011, SIL)

Язык Гвак: 70,000 (2011, SIL)

Язык Бада: 40,000 (2006 SIL)

Функциональный статус 
Язык Банкал: 6a (Vigorous - сильный). Также используется язык Хауса.

Язык Дугури: 7 (Shifting - меняющийся, непостоянный). Только взрослые люди (очень мало детей, для которых данный язык является родным, скорее уже нет). Позитивное отношение самого языкового сообщества к использованию собственного языка. Замечается частый переход на язык Хауса (Бленч, 2019). Также используется дисперсный язык Фульфульде.

Язык Гвак: 6a (Vigorous). Заметен некоторый переход на язык Hausa [hau], особенно в Bununu Kasa. Используется всеми. Также носители часто полностью переходят на язык Хауса (Blench 2019) (билингвизм). На данный язык в 1940–2013 были переведены библейские отрывки, а также сейчас идёт разработка алфавита на основе латинского для письменной записи языка.

Язык Бада: 6a (Vigorous). Используется дома, в деревнях, на рынках, в школах. Позитивное отношение самого языкового сообществах к использованию собственного языка. Также используется язык Хауса и английский. Как второй язык используется в некоторых школах, многие люди старше сорока грамотны в использовании английского и Хауса.

Таким образом, среди всех носителей наблюдается двуязычие и использование других языков (преимущественно Хауса).

Типологическая характеристика

Тип выражения грамматических значений 
Преимущественно аналитизм, однако наблюдаются также некоторые черты синтетизма (например, развиты суффиксальная посессивность и множественные префиксы)

Суффиксы вида в языке Мбат (Бада):

Алломорфами данных суффиксов также могут быть суффиксы -am/-an, -ma/-na (если структура слога - C(C)VVC), -um/-un, -im/-in (гармония гласных, подробнее смотреть ниже, в пункте "Яркие фонологические, морфосинтаксические, лексические, графические и пр. особенности. Языковые примеры."), -əm/-ən (если корень содержит гласные u или i и не заканчивается на сонорные):

Аналитический строй предложений в том же языке Мбат:

Как видно из этих примеров, формы будущего времени, инфинитива, настоящего продолженного времени, а также отрицания образуются аналитически - при помощи отдельных частиц.

Характер границы между морфемами 
Преимущественно изоляция, хотя присутствуют некоторые глагольные аффиксы.

К примеру, изменение времён глагола "бежать" в языке Мбат:

Как можно увидеть, настоящее продолженное время (Present Continuous) образуется при помощи частицы bə, настоящее время - при помощи морфемы несовершенного вида -(a)n, форма будущего времени - частицей sa, будущего продолженного (Future Continuous) - при помощи частицы sa и суффикса -(a)n.

При этом, в данном языке отрицательные формы отражаются только при помощи частиц.

a). gi...ra в формах повелительного наклонения:

i) Gus-a yi! - Wash it!

ii) Gi gus ra! - Don’t wash!

iii) Gi gus-a yi ra! - Don’t wash it!

b. sin...ra c завершёнными действиями, хотя глагол маркируется совершенным видом (настоящим временем):

i) Mi sin pak ra. - I didn’t do (it).

ii) Mi sin gus ra. - I didn’t wash (it).

iii) Mi sin gus-a yi ra. - I didn’t do it.

c. a...ra с незавершённым действием. Глагол никак не маркируется (если это не амбитранзитивный 2 и при нём нет прямого дополнения):

i) Mi gus. I wash.

ii) Me gus ra. I don’t wash. (me > mi+a)

iii) Wo gus-a yi ra. You don’t wash it. (wo > wu+a)

Чаще всего, когда отрицание очень простое, используется только энклитика ra:

i) Yi but ra. He is not a man.

ii) Yi ɓis ra. She is not well. (healthy)

Локус маркирования 
Маркирование в предикации: скорее вершинное (хотя в некоторых случаях нулевое (никак не отражается)) (Например, язык Мбат: или отсутствие маркирования, субъект и объект определяются порядком слов, или маркирование на глаголе)

В языке Мбат действует следующая система:

Подлежащее никогда не маркируется (ни на глаголе, ни на подлежащем, ни у переходных, ни у непереходных глаголов)

Прямое дополнение может маркироваться двумя способами в зависимости от типа глагола:

- либо не маркироваться, если глагол амбитранзитивный 1:

- либо маркироваться на глаголе при помощи суффикса -а, если глагол амбитранзитивный 2:

Также в некоторых других, более изученных языках того же ареала, но других языковых семей, представлено двойное маркирование (https://wals.info/feature/23A#6/9.362/16.559)

Маркирование в посессивной ИГ: для языков этого ареала типично зависимостное маркирование. Например, это видно в более изученных языках, таких как язык Канури на юго-востоке Нигерии (https://wals.info/feature/24A#6/8.342/14.345), однако убедительного материала для Джаравайского языка нет.

В языке Хауса, с которым носители Джаравайских языков часто имеют дело, тоже представлено зависимостное маркирование:

f - female, женский род, m - male - мужской род

gidda oga-nsa - “his father`s house”

gidda na uwa-nsa - “house of his mother”

Bu-su mišimu - “our husband`s mat”

Тип ролевой кодировки 
У большинства языков данного ареала представлена нейтральная кодировка, как и у большинства языков данной языковой семьи (нигер-конго). При этом на карте, указанной на Всемирном Атласе языков для ближайшего к Джарава языку указана номинативно-аккузативная (стандартная) ролевая кодировка: https://wals.info/feature/98A#5/7.580/17.567

В языке Мбат представлена скорее нейтральная кодировка:

Порядок слов 
SVO

Яркие фонологические, морфосинтаксические, лексические, графические и пр. особенности. Языковые примеры. 
Фонетика:

- ограничения на структуру слога (Структура слога преимущественно открытая CV. (https://wals.info/chapter/1));

Мбат: pà ‘give’ (давать), ɓì ‘him/her’ (он, она). Даже само название языка: Ja-ra-wa.

При этом, наблюдаются также примеры и слогов вида CVC (Мбат: bíɭ ‘follow’ (следовать), ɓīɭ ‘give birth’(рожать)), CCVC (Мбат: twɔ̄p ‘wash’ (мыть), mjɛ̄ɽ ‘kill’ (убивать)), а также неприкрытые закрытые слоги (VC), возникающие вследствие удвоения гласной и образующие слово со структурой C(C)VVC (Мбат: lààm ‘cook’ (готовить), dììɭ ‘know’ (знать)).

- развитый вокализм: средняя (5-6) или большая (7-14) система гласных;

- имплозивные согласные;

- тоны (судя по окружающим языкам внутри ареала (https://wals.info/feature/13A#5/3.601/4.203));

- двухфокусные согласные (вроде сочетания [гб]);

Система согласных языка Мбат:

В языке Мбат наблюдается частичная гармония гласных:

Морфология:

Языки Банту, а также представители семьи Нигер-Конго используют в основном префиксальную морфологию. (https://wals.info/chapter/26)

В языке Мбат определённый артикль выражается при помощи энклитики mia в единственном числе или bja во множественном:

Можно предположить, что энклитика mia образовалась из показателей 1 и 3 лиц единственного числа - mi+a (я+он), а bja - показатель непрямого и косвенного дополнения 3 лица множественного числа (их)

Синтаксис:

- некоторые показатели заимствуются из языка Хауса:

Например, модальность в языке Мбат:

"...Concepts like should/ought/must are expressed with constructions borrowed from Hausa:

i) Ya kamata an pak. - I need to do it. It is necessary for me to do it.

ii) Dole bu pak. - You must do it. " (дословно you must do)

Аудиозаписи:

На сайте Paradisec.org присутствуют записи языка Дугури.

Список сокращений 
CONT - Continuous - продолженное время

DEF - Definition - определённый артикль

FUT - будущее время

HBT - Habitual - несовершенный вид (настоящее время)

IMP - Imperative - повелительное наклонение

INF - инфинитив

NEG - отрицание

OBJ - наличие прямого дополнения

PERF - Perfective - совершенный вид

PL - Pluralis - множественное число

pst - Past - прошедшее время

SG - Singularis - единственное число

Примечания

Ссылки 
 Языки джарава на Ethnologue
 Джарава на Глоттологе
 https://www.ethnologue.com/language/bau - Бада на Этнологе
 https://www.ethnologue.com/language/dbm - Дугури на Этнологе
 https://www.ethnologue.com/language/jgk - Гвак на Этнологе
 https://www.ethnologue.com/language/jjr - Банкал на Этнологе
 https://iso639-3.sil.org/code/jar - кодовый идентификатор
 https://wals.info/languoid/lect/wals_code_jar - WALS
 https://catalog.paradisec.org.au/items/search?language_code=dbm&search=jarawa&utf8=%E2%9C%93 - записи языка

Языки Нигерии
Бантоидные языки